Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2003 vond plaats van 7 tot en met 13 april 2003 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 31e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Iva Majoli kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Justine Henin-Hardenne uit België, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams in twee sets. Henin-Hardenne wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Charleston op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de tweede van 2003. Zij won US$ 189.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar strandde zij in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Stubbs speelde samen met Jelena Bovina, met wie zij het vijfde reekshoofd vormde – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winna­ressen.

Het als eerste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Janette Husárová en Conchita Martínez in twee sets. Het was hun zestiende gezamen­lijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Argen­tijnse Suárez tien.

De Belgische Els Callens, met Liezel Huber uit Zuid-Afrika aan haar zijde, vermocht ook in het dubbelspel haar openingspartij niet te winnen.

De Nederlandse Caroline Vis en Patricia Tarabini (Argentinië) bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Seda Noorlander had, samen met de Duitse Anca Barna het kwalifi­catie­toernooi doorlopen – in de hoofdtabel wonnen ook zij hun openingspartij, gevolgd door verlies in de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Charleston 2003
Charleston